Bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta gab es Wettbewerbe im
 Hallen-Volleyball und
 Beachvolleyball.